Атропатиды — первая династия правителей Атропатены иранского происхождения, основанная царем Атропатом и названное по его имени.

Атропатиды правили Атропатеной вплоть до завоевания Атропатены Парфянской империей. После оккупации вплоть до 227 года, то есть до распада царства, государством правила атропатенская ветвь Аршакидов.
Цари из династии Атропатидов

 Атропат (323 — ок. 300 до н. э.)
 неизвестный по имени царь (300 — 270 гг. до н. э.)
 Артавазд I (Artabazanes) (ок. 270 — после 220 до н. э.)
 неизвестные по имени цари (220 — 85 гг. до н. э.)
 Митрадат (Mithradates) (до 85 — ок. 66 до н. э.)
 Дарий (Dareios) (ок. 66/65 до н. э.)
 Ариобарзан I (Ariobarzanes) (ок. 65 — ? до н. э.)
 Артавазд II (Artavasdes) (до 36 — ок. 31 до н. э.)
 прямое подчинение парфянскому царю
 Ариобарзан II (Ariobarzanes) (20 — ок. 6 до н. э.)

Примечания 

Атропатена